P73 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 73, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament